La pintura (tècnica) és el conjunt de tècniques que s'adrecen a cobrir les superfícies dels materials i elements constructius, dels objectes, volums, etc., amb la finalitat de protegir-los o de realitzar sobre ells l'art de pintar.
 La pintura (material) és el material que s'empra en la pintura (tècnica).
 La pintura (art plàstica) és l'art de pintar, d'expressar-se sobre una superfície mitjançant formes i colors.
Pintura rupestre
Pintura gòtica
Pintura gòtica internacional
Pintura gòtica de la Corona d'Aragó
Pintura francogòtica
Estil cortesà de la pintura gòtica
Primitius flamencs
Pintura barroca
Pintura barroca als Països Baixos
Pintura d'història
Pintura del Duocento
Pintura del Trecento
Pintura de gènere
Pintura religiosa
Pintura mitològica i al·legòrica
Història de la pintura
Història de la pintura a l'antic Egipte
Història de la pintura a Creta
Pintura al món llatí
Pintura matèrica
Pintura a l'oli
Pintura al fresc
Pintura sobre taula
Llista de les pintures més cares